Konstytucja Jugosławii (1931)
 Konstytucja Jugosławii (1946)
 Konstytucja Jugosławii (1953)
 Konstytucja Jugosławii (1963)
 Konstytucja Jugosławii (1974)